Sathrochthonius är ett släkte av spindeldjur. Sathrochthonius ingår i familjen käkklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Käkklokrypare
Sathrochthonius